Molorchus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Fabricius 1792. Molorchus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Molorchus